Ко́упленд, Коуплэнд (, , ) — английская фамилия. Известные носители:

 Коуплэнд, Адам (род. 1973) — канадский рестлер.
 Коупленд, Дуглас (род. 1961) — канадский писатель.
 Коупленд, Кеннет (род. 1936) — американский писатель, проповедник.
 Коупленд, Крис (род. 1984) — американский профессиональный баскетболист.
 Коупленд, Кэтрин (род. 1990) — британская гребчиха.
 Коупленд, Лилиан (1904—1964) — американская легкоатлетка.
 Коуплэнд, Майкл (род. 1943) — канадский предприниматель, основатель Corel.
 Коупленд, Майлз (1916—1991) — американский музыкант, бизнесмен и офицер ЦРУ.
 Коупленд, Моррис Альберт (1895—1989) — американский экономист.
 Коупленд, Ральф (1837—1905) — королевский астроном Шотландии в 1889—1905.
 Коупленд, Стюарт (род. 1952) — американский музыкант.
 Коупленд, Шемекия (род. 1979) — американская певица.
 Коупленд, Эдвин Бингхэм (1873—1964) — американский ботаник, агроном и миколог.

См. также